Goodbye Again (1933), Amerikaanse filmkomedie uit 1933 onder regie van Michael Curtiz.
 Goodbye Again (1961), Frans-Amerikaanse dramafilm uit 1961 onder regie van Anatole Litvak.